"What Do You Want from Me?" é uma canção gravada pelo grupo alemão Cascada. Foi intitulada anteriormente como "Tell Me Why", mas em seguida mudou para "What Do You from Me?".

Faixas

CD Single/Download (Reino Unido)

What Do You Want From Me? [Radio Edit]
What Do You Want From Me? [K-Klass Classic Radio Edit]
What Do You Want From Me? [Original/Extended Mix]
What Do You Want From Me? [Hypasonic Mix]
What Do You Want From Me? [K-Klass Mix]
What Do You Want From Me? [Manox Remix]
What Do You Want From Me? [Fugitive's Freedom Mix]

Remixes oficiais
What Do You Want From Me (Radio Edit) 2:50
What Do You Want From Me (Extended Mix) 4:46
What Do You Want From Me (K-Klass Remix) 6:28
What Do You Want From Me (K-Klass Radio Edit) 3:34
What Do You Want From Me (Flip and Fill Remix) 6:07
What Do You Want From Me (Hypasonic Remix) 6:07
What Do You Want From Me (Fugitives Freedom Remix) 5:22
What Do You Want From Me (Manox Remix) 6:02
What Do You Want From Me (Manox Radio Edit) 3:31
What Do You Want From Me (Fugitives Freedom Radio Edit) 3:57
What Do You Want From Me (Ti-Mo Vs Stefan Rio Remix) 5:08
What Do You Want From Me (Ti-Mo Vs Stefan Rio Radio Edit) 3:43
What Do You Want From Me (DJ Cyrus Remix) 5:35
What Do You Want From Me (DJ Cyrus Radio Edit) 3:33
What Do You Want From Me (Club Mix) 4:59
What Do You Want From Me (Alex K Remix) 4:20
What Do You Want From Me (Original Mix) 4:44
What Do You Want From Me (S & H Project Radio Edit) 3:34
What Do You Want From Me (S & H Project Remix) 5:47
What Do You Want From Me (DJ Gollum Radio Edit) 3:35
What Do You Want From Me (DJ Gollum Remix) 5:24
What Do You Want From Me (Basslovers United Radio Edit) 3:40
What Do You Want From Me (Basslovers United Extended Mix)
What Do You Want From Me (Studio Acapella With Out Effects)

Posição nas paradas musicais

Singles de 2008
Canções gravadas por Cascada